Парк имени Наримана Нариманова:

 Парк имени Наримана Нариманова — парк в городе Баку.
 Парк имени Наримана Нариманова — парк в городе Гусар.